Az alábbi családfa az Egyiptomban 1805–1953 között uralkodó Muhammad Ali-dinasztia családi kapcsolatait hivatott ábrázolni.

Kapcsolódó szócikkek 
Egyiptomi muszlim uralkodók listája

Uralkodói családfák